Limbu peut être :
 Limbu, peuple kiranti du Népal
 Limbu, langue tibéto-birmane du Népal